Svinjište je lahko:
 Svinjište, Kuršumlija (Srbija)
 Svinjište, Preševo (Srbija)